Ulla, min Ulla kan syfta på

 Ulla! min Ulla! – en sång av Carl Michael Bellman, Fredmans epistel No 71.
 Ulla, min Ulla (film) – en svensk film med undertiteln Ett sångspel kring Carl Michael Bellman från 1930